Rough pode referir-se a:

 Rough (álbum) - álbum de 1978 da cantora americana Tina Turner,
 Alan Rough - ex-futebolista escocês,
 Rough - em publicidade, rough (lê-se "raf") é o termo usado para designar um rascunho normalmente desenhado à mão. O termo também é usado para designar esboços soltos e descompromissados feitos por roteiristas de histórias em quadrinhos, a técnica é similar ao storyboard, usado em produções cinematográficas ou publicitárias..

Desambiguação